Санкт-Мартин () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Гмюнд. Население составляет 1156 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 49,34 км². Официальный код — 30932.

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Петер Хёбарт (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей общины () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 Партия FBL занимает 7 мест.
 СДПА занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии